Концепція
 Концепт-кар — прототип дизайну автомобіля